USS Flusser je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Flusser (DD-20) 
 USS Flusser (DD-289) 
 USS Flusser (DD-368)

Flusser